Münchsmühle ist der Ortsname von

 Münchsmühle (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Münchsmühle (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Münchmühle